Występy w europejskich pucharach francuskiego klubu piłkarskiego FC Nantes.

Wykaz spotkań pucharowych

1965–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 

 

FC Nantes
Francuskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach